Білопільський район — район Сумської області.
 ''Білопільський район'' — колишній район Бердичівської округи.